Сергей Владимиров:

 Владимиров, Сергей Васильевич (1921—1972) — советский литературовед и театровед.
 Владимиров, Сергей Викторович  (1918—1982) — заведующий областным отделом народного образования Пермского облисполкома, проректор Пермского университета.
 Владимиров, Сергей Николаевич (род. 1974) — епископ Русской православной церкви, епископ Балашовский и Ртищевский.

Примечания